Blue Canyon Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Blue Canyon Lake (Kalifornien), im Tuolumne County
 Blue Canyon Lake (Oregon), im Jackson County